Joshua (Texas), localidade
Joshua (banda), de "metal cristão"
Joshua (filme), horror com Sam Rockwell e Vera Farmiga

Desambiguação
Desambiguações de topônimos